Eigen-ji (jap. ) ist der Name mehrerer Zen-Tempel in Japan, darunter:
 ein Rinzai-shū-Haupttempel in Higashiōmi (Präfektur Shiga), siehe Eigen-ji.
 ein Sōtō-shū-Tempel in Yabu (Präfektur Hyōgo), siehe Eigen-ji (Yabu).
 ein Sōtō-shū-Tempel in Sakado (Präfektur Saitama), siehe Eigen-ji (Sakado).